Harvey House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Harvey House (Kansas), ID-Nr. 73000763
 Harvey House (Louisiana), ID-Nr. 96001610
 Harvey House (Virginia), ID-Nr. 76002228
 Harvey House (West Virginia), ID-Nr. 72001285